Василий Михайлович Коньяков (19 ноября 1927, дер. Уфимцево, Сибирский край — 1998, Новосибирск) — русский писатель, автор 11 книг, изданных в Москве, Новосибирске, ГДР общим тиражом более 500 000 экземпляров. По его повести «Не прячьте скрипки в футлярах» в 2003 году снят фильм Красное небо. Чёрный снег (режиссёр Огородников, Валерий Геннадьевич).

Биография 

Василий Михайлович Коньяков родился 19 ноября 1927 года в деревне Уфимцево Кемеровской области. Закончив 9 классов, поступил токарем на завод. Оттуда в 1944 году был призван в армию, в Новосибирский запасной артиллерийский полк. В рядах Советской Армии находился С 1944 по 1951 год. В составе противотанковой артиллерийской бригады принимал участие в боях против Японии. Находясь в армии писал стихи и публиковал их в армейских газетах. В 1951 году поступил и в 1956 году окончил Ростовское художественное училище с «красным» дипломом.
Каким он был в то время, Коньяков рассказывал позже в короткой поэме «Я родился в деревне»:

 Я родился в деревне. В стенах аудиторий Был я, наверно громоздок, Неловок и неуклюж. Обветренными руками Листал я толстые книги, Шагал по квадратам паркета В кирзовых сапогах.
 …
 А вузовские девчонки Встречали меня насмешливо, На танцах украдкой прыскали, Увидев мои сапоги…

В 1956 году переехал в  Новосибирск. Через некоторое время дипломированный живописец Коньяков бросает кисти. Бросает чтобы никогда больше к ним не прикоснуться. Ещё он зарабатывает на хлеб насущный преподаванием в школах рисования и черчения (в частности в школе N85 города Новосибирска), но в искусстве оставляет себе один путь — ненадежный путь начинающего литератора. Мало того: после выхода первой повести «Цвет солнечных бликов» он порывает и с поэзией. Тоже навсегда. Больше Коньяков не напишет ни строчки стихов. Он словно бы разучится их писать.

В 1962 году в журнале «Сибирские огни» была опубликована первая повесть Коньякова. Позже она была переиздана отдельной книгой.

Затем вышло ещё несколько книг:
 1964 г. Не прячьте скрипки в футлярах.
 1968 г. Снегири горят на снегу.
 1972 г. Далекие ветры.
 1975 г. Димка и Журавлев
 1977 г. Повести

У прозы Василия Михайловича Коньякова есть замечательное качество — она очень живописна. Художник по образованию, Коньяков прекрасно «видит». Он чуток к формам, краскам мира, которые изображает. Его язык насыщен, даже перенасыщен образами, метафорами, неожиданными, точными сравнениями. Читая, все время видишь, осязаешь написанное, и долго потом эти ощущения не проходят.

Самой трудной из своих книг Василий Коньяков называл изданную в Москве в 1968 году «Снегири горят на снегу». В своё время эта книга стала предметом горячей дискуссии в «Литературной газете» между писателями И. Лавровым и В. Липатовым.

Награждён медалью «За победу над Японией» и другими медалями.
Член Союза писателей СССР с 1965 года.

В 1996 году стал лауреатом премии имени Н. Гарина-Михайловского

В 1997 году, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Вечерний Новосибирск» о творческих планах, Василий Коньяков сказал:
  Тем, биографии, судьбы, характеров хватит ещё на много томов. Ничего, например, не написано, хотя есть что сказать, о японской войне в которой пришлось принять участие… Но на какое-то крупное произведение вряд ли решусь… Нет перспектив. Книги сегодня не печатаются. Писать в стол — нет смысла, издавать за свои деньги — нет денег… На серьёзную литературу нет запроса, писатель невостребован…В 1998 году, после продолжительной болезни, Василий Коньяков скончался.

 Литература 
 Цвет солнечных бликов. Повесть. [Новосибирск, Кн. изд-во, 1962]. 128 стр. Тираж 15000
 Рецензии:
 Колесникова Г. Сердце художника. — «Наш современник», 1963, N6, с. 206—207.
 Кузнецова Л. — «Веч. Новосибирск», 1962, 3 дек.
 Бровман Г., Лирическая проза, романтика и… риторика. (На подступах к большим свершениям).- «Лит. Россия», 1963, 4 окт., с. 2- 3,15.

 Не прячьте скрипки в футлярах. Повесть. Новосибирск, Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1964. 164 стр.
 Рецензии:
 Шишов В. Когда дорог тебе твой дом.- В кн.: Шишов В. Родное, близкое, своё. Омск, 1969, с. 95-97.
 Бровман Г. Проблемы и герои современной прозы. Критич. обозрение. М" «Худож. лит.», 1966. 311 с. Библиогр. в подстроч. примеч. ** На с. 188—189 о повести «Если дорог тебе…» («Не прячьте скрипки в футлярах»).
 Шишов В. Крепнущее мастерство.— «Лит. Россия», 1965, 22 янв., с. 11.
 Яновский Н. Будни Бориса Лебедева.—"Сов. Сибирь", 1965, 17 марта; в кн.: Яновский Н. Голоса времени. Новосибирск, 1971, с. 342—345.
 Яновский Н,-«Звезда», 1965, Ж II, С. 220—221.
 Мышкин JI. Путеводная нить — правда жизни.-«Веч. Новосибирск», 1964, 28 дек.

 Снегири горят на снегу.- Не прячьте скрипки в футлярах. Повести. [Ил. Г. А. Клодт]. М., «Сов. Россия», 1968. 286 стр. Тираж 100 000
 Рецензии:
 Лавров И. Насущные заботы деревни; Липатов В. Нет, суть не в этом.- «Лит. газ.», 1969, 1 окт., с. 6.
 Лавров И. Повесть Василия Коньякова.- «Сов. Сибирь», 1969, 6 июля.
 Фонякова Э. Любовь и тревога.- «Веч. Новосибирск», 1969, 26 февр.

 Далекие ветры.— [Не прячьте скрипки в футлярах. Повести]. Новосибирск, Зап — Сиб. кн, изд-во. 1972. 240 с. Тираж 50 000
 Рецензии:
 Шапошников В.- «Сов. Сибирь», 1971, 30 дек.
 Стрелкова И. Опыты жизни.- «Лит. Россия», 1971, 15 окт., с. 6. Машовец Н. «Далекие ветры» или дыхание жизни? — «Лит. обозрение», 1973, N3. с. 47-48.

 Димка и Журавлев.- [Твои ровесники. Повести и рассказы]. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство. 1973. Тираж 200 000.

 Сплясать циганочку.- [Сибирские огни. N3 1973]. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство. 1973. Стр 57-79. Тираж 200 000.

 Один раз увидеть. Повесть. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство. 1983. Стр 208. Тираж 30 000.

 Василий Коньяков. Повести. Новосибирское книжное издательство. 1987. Стр 600.

 Напасть. Повесть. — [Проза Сибири. N1 1995]. Новосибирск, издательство «Пасман и Шувалов». 1994. Стр 122—207. Тираж 5000.

 Стихи. — [Откровенная песня. Стихи, рассказы, очерки] Новосибирск. Сибирская писательская ассоциация. 1997. Стр 9-11.

 Тетрадь «ученова». Повесть.' Новосибирск. «Горница», 1999, № 2. Стр 45-61

Ссылки 
 Статья на Новосибирском краеведческом портале
 Статья в газете Вечерний Новосибирск
 Страница музея в школе в которой учился Коньяков В. М.
 Выдержка из речи мэра г. Новосибирска Городецкого В. о … вполне достойны увековечения не только классики, но и наши сибирские поэты и писатели — Борис Богатков, Василий Коньяков, Николай Самохин.
 Литературная россия. Краткая биография
 Советская Сибирь о присуждении премии Гарина-Михайловского
 Сибирские огни. Шапошников В. Немного о творчестве Коньякова и его последней повести «Тетрадь ученова»

Писатели СССР
Писатели Новосибирска
Выпускники Ростовского художественного училища
Члены Союза писателей СССР
Участники советско-японской войны (СССР)